Amoropsittacini – plemię ptaków z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) w rodzinie papugowatych (Psittacidae).

Występowanie 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Touit 
 Bolborhynchus 
 Psilopsiagon

Przypisy 

Papugowate